Brazzi ist der Familienname folgender Personen:

 Oscar Brazzi (1918–1998), italienischer Filmschaffender
 Rossano Brazzi (1916–1994), italienischer Schauspieler

Siehe auch: Brazi, Brazii